Rohbock ist der Familienname folgender Personen:
 Ludwig Rohbock (1824–1893), deutscher Künstler
 Shauna Rohbock (* 1977), US-amerikanische Bobsportlerin

Siehe auch:
 Robock